Una cuadra puede hacer referencia a:

Lugar, recinto
Lugar donde se guardan las vacas.
Lugar donde se guardan caballos u otros animales de carga, también denominada caballeriza.
Cuadra, habitación cuadrada y espaciosa.

Apellidos
 Antonio de la Cuadra Herrera, químico e investigador español.
 Clemente de la Cuadra y Gibaxa, empresario y político español.
 Emilio de la Cuadra Albiol, empresario e inventor español.
 Guillermo de la Cuadra Gormaz, genealogista e historiador chileno.
 José Miguel de la Quadra-Salcedo, arquitecto español.
 Sergio de la Cuadra Fabres, economista y consultor chileno, expresidente del Banco Central, exministro de Hacienda.

Urbanismo
 Cuadra, espacio lineal que abarca desde las dos esquinas formadas por la intersección de una calle con otra hasta las dos esquinas formadas por el próximo cruce.

Agrimensura
 Cuadra, unidad de superficie.

Otros casos
 Mozo de cuadra, persona que cuida a los animales en una cuadra.
 La Cuadra, dicese de recinto deportivo madrileño muy reconocido llamado la cuadra.